Dalip Singh of Duleep Singh kan verwijzen naar:
Dalip Singh (maharadja) (1838 - 1893), tussen 1843 - 1849 de laatste sikhistische maharaja (keizer) van Punjab in het noorden van India;
Dalip Singh Rana (1972), Indiaas worstelaar en acteur.